Лос Фраилес има више значења:

 Лос Фраилес (Лос Кабос), насеље у савезној држави Јужна Доња Калифорнија у Мексику
 Лос Фраилес (Батопилас), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Лос Фраилес (Гванасеви), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Лос Фраилес (Тамазула), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Лос Фраилес (Сан Мигел де Аљенде), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Лос Фраилес (Уехутла де Рејес), насеље у савезној држави Идалго у Мексику
 Лос Фраилес, Километро 5.5 (Сочитепек), насеље у савезној држави Морелос у Мексику
 Лос Фраилес (Сан Лукас Зокијапам), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Лос Фраилес (Сан Хуан дел Рио), насеље у савезној држави Керетаро у Мексику
 Лос Фраилес (Сан Игнасио), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику
 Лос Фраилес (Тубутама), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Лос Фраилес (Алдама), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Лос Фраилес (Актопан), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику